Swanson peut désigner :

Patronyme

 Averie Swanson, maîtresse brasseuse américaine ;
Bob Swanson (1912-1940), pilote automobile américain ;
 Claude A. Swanson (1862-1939), homme politique américain ;
 Cub Swanson (né en 1983), pratiquant américain de MMA ;
 Duane Swanson (1913-2000, joueur américain de basket-ball ;
 Gloria Swanson (1899-1983), actrice américaine ;
 Howard Swanson (1907–1978), compositeur américain ;
 Jamie Swanson (né en 1992), joueur écossais de rugby à XV ;
 John A. Swanson, ingénieur américain, fondateur de la société ANSYS.
 Kristy Swanson (née en 1969), actrice américaine ;
 Maureen Swanson (1932-2011), actrice écossaise ;
 Michele Swanson, biologiste américaine ;
 Peter Swanson (1968-), écrivain américain, auteur de thriller ;
 Robert A. Swanson (1947-1999), investisseur américain ;
 Rochelle Swanson (née en 1963), actrice américaine ;
 Steven Swanson (né en 1960), astronaute américain ;

Pseudonyme 
 Swanson, nom de guerre de Jean-Marie Heyrend (1919-2005)

Toponyme
 Swanson, rivière de l'Alaska.
 Swanson, village à proximité de la cité d ' Auckland dans l' Île du nord de la Nouvelle-Zélande

Divers
 Swanson, marque de produits surgelés.

Homonymie de patronyme